

Patronyme
 Cyriel Verschaeve, (1874-1949), fut un prêtre nationaliste flamand, écrivain et collaborateur durant la Seconde Guerre mondiale.
 Roger Verschaeve, (1951- ), est un ancien coureur cycliste belge.
 Christophe Verschaeve, (1978 - ) est avocat aux Barreaux de Paris et de Budapest

Homonymie
Homonymie de patronyme